

Letteratura 
 Girls on Film – romanzo di Julie Burchill del 1986
 Ragazze da film (Girls on Film) – romanzo di Zoey Dean del 2004

Musica 
Girls on Film – singolo dei Duran Duran del 1981
Girls on Film – DVD delle Girls Aloud del 2005